Салвадор Ернандез има више значења:

 Салвадор Ернандез (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Салвадор Ернандез (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салвадор Ернандез (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику